Серия C1 2007/2008 — очередной сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 26 августа 2007 года и закончился 8 июня 2008 года.

Группа A

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 

2007/2008
Футбол в Италии в 2007 году
Футбол в Италии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008